Усадьба купца Воробьёва — особняк, расположенный в городе Каменск-Уральский, Свердловской области.

Решением № 535 Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 31 декабря 1987 года присвоен статус памятника архитектуры регионального значения.

История 
Первым хозяином особняка был состоятельный купец, держатель древесноугольного подряда, член Уральского общества любителей естествознания Кузнецов Лаврентий Иванович. Однако первый собственник не успел заселиться в дом, он скончался пока шло строительство. В 1901 году недостроенная усадьба была продана вдовой Кузнецовой торговцу зерновым хлебом Александру Андреевичу Воробьёву. При Воробьёве у дома был надстроен второй этаж. На территории усадьбы были возведены второстепенные постройки. Архитектор усадьбы не установлен..

Александр Воробьёв был известным в Каменском Заводе предпринимателем. Жена Воробьёва, родом из известной Екатеринбургской купеческой династии. В Каменске она проводила благотворительные акции. Свои коррективы внесли революционные события в стране. Старший сын — Владимир, переехал в Екатеринбург и вскоре вступил в РСДРП (б). Состоял в отряде охранной команде; в ходе распределения попал в охранную команду Дома Ипатьева. В 1926 году он известил родных, что у большевиков на их особняк есть планы и рекомендовал им от него отказаться. В том же году особняк был национализирован, а строения на территории усадьбы переделаны или снесены.

В период Великой Отечественной войны в здании была открыта служба санитарно-эпидемиологического контроля, просуществовавшая там до конца 1970-х. Позднее в купеческой усадьбе поочерёдно размещались городские конторы. В 2000-х особняк не использовался и был заброшен.

На сегодняшний день усадьба находится в собственности местного предпринимателя, который финансирует реставрационные работы.

Архитектура 
В конце ХІХ столетия архитектурный облик Каменска складывался под влиянием вкусов мелкой буржуазии и купечества. В тот период на городских улицах возникли всевозможных форм и размеров кирпичные постройки, которые сейчас определяют колорит бывшей Большой Московской улицы. Ярчайший пример этого стиля в Каменске — бывший дом зерноторговца Воробьёва.

Усадьба располагается в торговом квартале исторического центра города по улице Ленина (бывшая улица Большая Московская), среди малоэтажной усадебной застройки. В градостроительном отношении усадьба замыкает перспективу улицы Карла Маркса.

Участок прямоугольной формы, вытянут по оси север — юг в глубину квартала. Размеры усадьбы: 40 на 100 метров. На территории усадьбы расположен жилой дом и комплекс хозяйственных построек, в южной части участка. Особняк и хозяйственный постройки поставлены на одной линии вдоль западной границы усадьбы.

Архитектура зданий усадебного комплекса отличается разнообразием стилевых форм, характерным для того времени. В жилом доме используются стилизованные формы барокко, типичные для Урала, элементы художественного металла, то здание погреба выполнено в «кирпичном стиле», а в архитектуре конюшни прослеживаются элементы классицизма и народного деревянного зодчества.

Жилой дом
Особняк представляет собой двухэтажное здание, в плане он состоит из центрального объёма и двух крыльев (сеней).

Два парадных крыльца расположены с северного фасада и ведут на улицу Ленина. Они оформлены козырьками на витых колонках. Пространство выше парадных дверей на втором этаже оформлено трёхгранными эркерами. Остальные выходы расположены с восточной стороны. Венчал восточный фасад арочный полуциркулярный фронтон; у западной стороны располагалась открытая галерея и застекленная веранда. Весь фасад здания богато украшен лепниной, профилированным кирпичом и фигурной кладкой. Металлические детали выполнены из жестьи и чугуна. В декоре прослеживаются мотивы народного зодчества.

Изнутри здание спланировано очень компактно и органично. Нижний этаж организован вокруг вестибюля, а его помещения предназначены для хозяйственных и канцелярских нужд. На втором этаже в комнатах высокие потолки, помещения предназначены для жилья и приёма госте. Среди парадных помещений: бальный зал, гостиная, столовая. Все они ориентированы окнами на улицу Ленина. Спальни, кабинеты и детские окнами ведут во двор.

Хозяйственные постройки
Усадьба имела ряд второстепенных строений: каменная кладовая, каретник-завозня, два навеса, сарай, дровяник, возовые весы. Из этого списка до нас дошли только разрушенные кладовая с погребом, конюшня и амбары. Периметр был сформирован оградой и воротами.

Складское помещение было возведено в кирпичном стиле. Облик постройки напоминал военную фортификацию. Здание квадратное в плане с глухими стенами, Это квадратное в плане здание с глухими стенами, фризом в виде зубцов, парапетной стенкой с узкими арочными «бойницами», массивными двухстворчатыми железными дверьми. Из кирпичной пристройки в погреб вела крутая каменная лестница. Толщина стен достигает одного метра.

В южной части усадьбы располагалась конюшня. Она примыкала к кладовой. Здание было выполнено из прямоугольного бревенчатого сруба с двухскатной крышей. Торцы были закрыты глухими кирпичными брандмауэрами.

Также в южную границу усадьбы входил одноэтажный зерновой склад. Главный фасад был выполнен из двух широких арочных дверных проёмов с двухстворчатыми металлическими дверьми. Правая часть стены выступала вперёд. К настоящему времени частично сохранился фундамент колонн.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Памятники архитектуры Каменска-Уральского / С. И. Гаврилова, Л. В. Зенкова, А. В. Кузнецова, А. Ю. Лесунова — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2008. — 92 с.

Ссылки 
 

Здания и сооружения Каменска-Уральского